Проспект Королёва (Проспект Королева) и Проспект Академика Королёва (Проспект Академика Королева) — название улиц в различных населённых пунктах (в основном, в России и государствах бывшего СССР), названная в честь Сергея Королёва.

Россия 
 Проспект Королёва — улица в Королёве.
 Проспект Академика Королёва — улица в Омске.
 Проспект Королёва — улица в Ростове-на-Дону.
 Проспект Королёва — улица в Санкт-Петербурге.

Казахстан 
 Проспект академика С.П. Королёва — улица в городе Байконуре.

Украина 
 Проспект Академика Королёва — улица в Киеве.

См. также 
 Улица Академика Королёва
 Улица Королёва

Сергей Королёв